Doniach ist der Nachname von:
 Deborah Doniach (1912–2004), britisch-schweizerische Immunologin
Sebastian Doniach (* 1934), britisch-US-amerikanischer Physiker